Dimitrie Cantemir este numele domnului Principatului Moldovei (1693; 1710–11), care se mai poate referi la următoarele:

Localități
Dimitrie Cantemir, Botoșani – sat în comuna Avrămeni.
Dimitrie Cantemir, Giurgiu  – sat în comuna Izvoarele.
Comuna Dimitrie Cantemir-Vaslui, sat  în jud.Vaslui

Alte sensuri
Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” din localitatea Breaza de Sus, orașul Breaza.
Regimentul de rachete antiaeriene „Dimitrie Cantemir” – unitate militară din cadrul FT ale Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Vezi și
Cantemir (dezambiguizare)